Strützel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Strützel (1935–1999), deutscher Kulturwissenschaftler
 Otto Strützel (1855–1930), deutscher Maler